Живчик:
 Живчик — устаревшее название сперматозоида.
 Живчик — резвый, живой, очень подвижной человек (толковый словарь Ушакова).
 Живчик — заметное сильное биение артерии  (толковый словарь Ушакова).
 «Живчик» — марка прохладительных безалкогольных сокосодержащих напитков (выпускается пивоваренной компанией «Оболонь»).
 Zinger («Живчик») — продукция сети быстрого питания KFC.

Примечания